Thierry Janssen est un psychothérapeute et auteur belge, né en 1962, anciennement chirurgien urologue.

Biographie 
Docteur en Médecine, diplômé de l’Université de Louvain en Belgique, il est ensuite formé à la chirurgie générale et gynécologique aux Cliniques universitaires Saint Luc de Bruxelles.

Depuis 1998 il a cessé ses activités chirurgicales.

Il devient psychothérapeute et est l’auteur de plusieurs livres consacrés à une approche globale de l’être humain, au développement de la médecine intégrative.

Il enseigne au Centre universitaire Sigmund Freud, à Paris.

Il est le fondateur de l’École de la présence thérapeutique, à Bruxelles.

Il est diplômé en thérapies énergétiques et approches psychocorporelles de la Brennan School of Healing de Miami aux Etats-Unis.

De plus il réalise des études sur des sujets divers comme : la médecine ayurvédique ou encore la médecine traditionnelle chinoise.

Références

Annexes

Publications 
 Le travail d'une vie : quand psychologie et spiritualité donnent un sens à notre existence, Robert Laffont, 2001 
 Vivre en paix : comment transformer la peur en amour, Marabout, 2003 
 La solution intérieure : vers une nouvelle médecine du corps et de l'esprit, Fayard, 2006 
 La maladie a-t-elle un sens ? Enquête au-delà des croyances, Fayard, 2008 
 Le défi positif : une autre manière de parler du bonheur et de la bonne santé, éditeur Les Liens qui libèrent, 2011 
 Confidences d'un homme en quête de cohérence, Pocket, 2015 
 Écouter le silence à l'intérieur : itinéraire spirituel pour s'éveiller à l'essentiel, éditions de l'Iconoclaste, 2018

Article connexe 
 Médecine intégrative

Liens externes 

Chirurgien belge
Psychothérapeute belge
Naissance en avril 1962
Naissance en Belgique
Page sans Infobox SHS souhaitée
Personnalité de la médecine non conventionnelle